Гвамучилито има више значења:

 Гвамучилито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвамучилито (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвамучилито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвамучилито (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гвамучилито (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику